702 steht für:
 die natürliche Zahl 702
 das Jahr 702 n. Chr.
 702 (Band), US-amerikanisches R&B- und Hip-Hop-Trio
 Boeing 702, US-amerikanischer Satellitenbus für Kommunikationssatelliten
 Fiat 702, italienischer Traktor
 March 702, britischer Rennwagen
 IBM 702, US-amerikanischer Großrechner

Siehe auch:
 702 v. Chr.